Пулитцеровская премия 1979 года — 63-я ежегодная премия в области литературы, журналистики, музыки и театра. В этот год Консультативный совет по Пулитцеровским премиям был переименован в Совет по Пулитцеровским премиям.

Журналистика 

 Public Service:
The Point Reyes Light, калифорнийский еженедельник. О расследовании Synanon, (написана Richard Ofshe).
 Local General or Spot News Reporting:
The San Diego Evening Tribune, о столкновении над Сан-Диего.
 Local Investigative Specialized Reporting:
Gilbert M. Gaul and Elliot G. Jaspin of the Pottsville Republican (Pennsylvania). For stories on the destruction of the Blue Coal Company by men with ties to organized crime.
 National Reporting:
James Risser of the Des Moines Register, for a series on farming damage to the environment.
 International Reporting:
Richard Ben Cramer of The Philadelphia Inquirer, for reports from the Middle East.
 Feature Writing:
Jon D. Franklin, science writer of The Baltimore Evening Sun, for an account of brain surgery.
 Commentary:
Russell Baker of The New York Times.
 Criticism:
Paul Gapp, architecture critic of the Chicago Tribune.
 Editorial Writing:
Edwin M. Yoder Jr. of the Washington Star.
 Editorial Cartooning:
Herbert Lawrence Block (Herblock) of The Washington Post, for the body of his work.
 Spot News Photography:
Thomas J. Kelly III of the Pottstown Mercury (Pennsylvania), for a series called Tragedy on Sanatoga Road.
 Feature Photography:
Staff Photographers of the Boston Herald American, for photographic coverage of the blizzard of 1978.

Литература и музыка 
 Fiction:
The Stories of John Cheever by John Cheever (Knopf)
 За лучшую драму:
«Buried Child», Сэм Шепард (Urizen)
 History:
The Dred Scott Case by Don E. Fehrenbacher (Oxford Univ. Press)
 Pulitzer Prize for Biography or Autobiography:
Days of Sorrow and Pain: Leo Baeck and the Berlin Jews by Leonard Baker (Macmillan)
 Poetry:
Now and Then by Robert Penn Warren (Random)
 General Non-Fiction:
On Human Nature by Edward O. Wilson (Harvard Univ. Press)
 Music:
Aftertones of Infinity by Joseph Schwantner (C. F. Peters)
first performed by the American Composers Orchestra on January 29, 1979 in Alice Tully Hall New York City.

Примечания 

Пулитцеровская премия
1979 год в Нью-Йорке